Friedemann Mattern (nacido el 28 de julio de 1955) es un científico alemán.

Después de estudiar informática con un título de especialización en ciencias de la comunicación en la Universidad de Bonn, Mattern se convirtió en investigador de paralelismo y diseño de VLSI en la Universidad Tecnológica de Kaiserslautern .El obtuvo su grado de doctorado en 1989 después de escribir una disertación sobre algoritmos distribuidos . En 1991, a Mattern se le ofreció un puesto docente en la Universidad de Saarland en Saarbrücken ; en 1994 se trasladó al Departamento de Ciencias de la Computación de la Technische Universität Darmstadt . En 1999, Mattern respondió al llamado de ETH Zúrich para el establecimiento de un grupo de investigación de Computación Ubicua. Desde el otoño del año 2002, ha estado en la Junta Fundadora del Instituto para la Computación Pervasiva. Actualmente está a cargo del programa de Sistemas Distribuidos en ETH Zúrich. Mattern también es cofundador del Common M-Lab Competency Center en ETH Zúrich y la Universidad de St. Gallen .

Junto con Colin Fidge, desarrolló el algoritmo del reloj vectorial, que permite generar una ordenación parcial de eventos en un sistema distribuido y detectar violaciones de causalidad.

Publicaciones 

 Algoritmos distribuidos para detección de terminación
 Tiempo virtual y estados globales de sistemas distribuidos
 Detección de relaciones causales en cálculos distribuidos: en busca del Santo Grial
 Implicaciones sociales, económicas y éticas de la inteligencia ambiental y la computación ubicua
 Vom Verschwinden des Computers - Die Vision des Ubiquitous Computing
 Das Internet der Dinge: Ubiquitous Computing und RFID in der Praxis. Visionen, Technologien, Anwendungen, Handlungsanleitungen (2005, Springer Berlín Heidelberg Nueva York, ) (como editor junto a Elgar Fleisch )

Referencias 

Profesores de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich
Profesores de la Universidad Técnica de Darmstadt
Personas vivas
Nacidos en 1955
Informáticos de Alemania
Nacidos en Friburgo de Brisgovia